Цифра та число 7

Топонім 
 Сім — річка в Башкортостані та Челябінській області, Росія
 Сім — місто в Челябінській області, Росія

Кінематограф 
 «Сім» — фільм Девіда Фінчера 1995 року

Організації 
 «СіМ» («Село і місто») — українське авангардне літературне угрупування в Росії
 Спілка ініціативної молоді «СІМ» — найпотужніше всеукраїнське молодіжне громадянське ком'юніті лідерів

Див. також 
 Сім (прізвище)
 Сим — старший син Ноя.
 Сим — річка в Красноярському краї, ліва притока Єнісею.